Луис Хисперт (, род.  в Нью-Джерси, живёт и работает в Нью-Йорке, США) — американский скульптор и фотограф.

Образование 
 Miami-Dade Community College, Майами, Флорида.
 Школа Института Искусств Чикаго, Чикаго, Иллинойс, B.F.A., 1996.
 Йельский Университет, New Haven, Коннектикут, M.F.A., 2001.

Творчество 
Его стиль отражает происхождение — Хисперт вырос в Майами в 80-х, во время волны насилия из-за кокаиновых войн. Луис Хисперт создает произведения, используя широкий спектр медиа, включая фотографию, кино, звуковую скульптуру, делая акцент на культуру хип-хопа, молодежную культуру и свои латиноамериканские корни. Некоторые из его скульптур включают объекты, имеющие отношение к хип-хопу. Его инсталляция украсила в 2002 Биеннале Уитни в Музее Уитни. Работы художника включают фильмы, такие как Stereomongrel. Его фотография Señoritas Suicidio (2005) — современная интерпретация картины Пикассо «Авиньонские девицы». На ней изображены пять девушек в позах очень похожих на позы моделей Пикассо. Его проект 2008 г. «El Mundo es Tuyo (The World is Yours)» показанный в Mary Boone и Zach Feuer галереях в Нью-Йорке состоял из фильма, содержащего отсылки к фильму Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом», с автобиографической историей о молодом парне, живущем в Майами.

Избранные персональные выставки 
 2008 El Mundo Es Tuyo (The World is Yours), Zach Feuer Gallery and Mary Boone Gallery, NY
 2008 Smother, Museum of Contemporary Art, North Miami, Florida.
 2005 Luis Gispert & Jeff Reed: Stereomongrel, Whitney Museum of American Art, NY
 2005 Luis Gispert & Jeff Reed: Stereomongrel, Zach Feuer Gallery(LFL), NY
 2005 Luis Gispert & Jeff Reed: Stereomongrel, Santa Barbara Contemporary Arts Forum, Santa Barbara, California
 2005 Luis Gispert & Jeff Reed, Fredric Snitzer Gallery, Miami, Florida
 2004 Luis Gispert, Art Pace, San Antonio, Texas
 2004 Luis Gispert: Loud Image, University Art Gallery, University of California, San Diego, California
 2004 Luis Gispert: Loud Image, Hood Museum of Art, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire
 2003 Cheerleaders 2000—2002, Miami Dade Community College, Miami, Florida
 2003 Urban Myths Part I, UC Berkeley Art Museum, University of California, Berkeley, California
 2003 Urban Myths Part I, Miami Art Central, Miami, Florida
 2003 Urban Myths Part II, Whitney Museum of American Art at Altria, NY

Избранные групповые выставки 
 2007 Not for Sale, P.S.1/MoMA Contemporary Art Center, Long Island City, New York
 2007 Situation Comedy: Humor in Recent Art, Salina Art Center, Salina, Kansas
 2007 Situation Comedy: Humor in Recent Art, Museum of Art Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Florida.
 2006 USA Today, Royal Academy of Arts, London, England
 2006 Making Do, Yale University School of Art, New Haven, Connecticut
 2004 Contested Fields, Des Moines Art Center, Des Moines, Iowa
 2004 Semiprecious, Public Art Fund, MetroTech Center, Brooklyn, New York
 2004 Fade In, Contemporary Arts Museum, Houston, Texas
 2004 Open House: Working in Brooklyn, Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, New York
 2003 Mass Appeal: The Art Object and Hip Hop Culture, Montreal Arts Interculturels, Montreal, Canada
 2003 Mass Appeal: The Art Object and Hip Hop Culture, The Khyber Center for the Arts, Halifax, Canada
 2003 Women Beware Women, Deitch Projects, NY
 2003 NextNext Visual Art, Brooklyn Academy of Music, Brooklyn, New York
 2003 Black Belt, The Studio Museum in Harlem, NY
 2003 Influence, Anxiety, and Gratitude, MIT List Visual Arts Center, Cambridge, Massachusetts
 2002 Interplay, Moore Building, Miami, Florida
 2002 Mass Appeal: The Art Object and Hip Hop Culture, Gallery 101/ Galerie 101, Ottawa, Canada
 2002 Monitor 2, Gagosian Gallery, NY
 2002 Bystander, Andrea Rosen Gallery, NY
 2002 10 Seconds 2 Love, Gallery Müllerdechiara, Berlin, Germany
 2002 Biennial Exhibition, Whitney Museum of American Art, NY
 2002 New Additions to the Altoids Curiously Strong Collection, New Museum of Contemporary Art, NY
 2002 Officina America, Galleria d’Arte Moderna Villa delle Rose, Museo Morandi, Bologna, Italy
 2001 One Planet Under One Groove: Hip Hop and Contemporary Art, Bronx Museum of the Arts, Bronx, New York
 2001 Border Stories: IX International Biennial of Photography, Palazzo Brocherasio, Turin, Italy
 2001 Optic Nerve III: Return of Optic Nerve, Museum of Contemporary Art, North Miami, Florida
 2001 MFA Exhibition, Yale University, New Haven, Connecticut
 2001 Bling Bling, Audiello Fine Art, NY
 2001 Pause, Marc Foxx Gallery, Los Angeles, California.
 2000 Making Art in Miami: Travels in Hyper Reality, Museum of Contemporary Art, North Miami, Florida
 2000 Publikulture, Museum of Art, Fort Lauderdale, Florida
 2000 Effects, Audiello Fine Art, NY
 2000 Mount Miami: American Artists in Tel Aviv, Tel Aviv Artists' Studios, Tel Aviv, Israel
 1999 The Present Absent: Eight Artists From Miami, Paco Imperial, Rio de Janeiro, Brazil
 1999 Booty-Bass, Centre Gallery, Miami-Dade Community College, Miami, Florida
 1999 Hot Spots: Los Angeles, Houston, Miami, Weatherspoon Art Gallery, University of North Carolina, Greensboro, North Carolina
 1999 Hot Spots: Los Angeles, Houston, Miami, Pittsburgh Center for the Arts, Pittsburgh, Pennsylvania
 1997 Cultural Consortium Fellowship Exhibition, Miami Art Museum, Miami, Florida

Публикации 
 Allsop, Laura and Jessika Green. «Consumed.» Art Review April 2008.
 «Art Choices: Effects.» The Village Voice 23 May 2000.
 «Artists’ Choice: Top 100 Galleries.» Flash Art January / February 2008.
 Austin, Tom. «Luis Gispert returns to his Miami roots as a major art world player.» Miami Herald 14 October 2007.
 Baker, R.C. «Best in Show.» Village Voice 29 January 2008.
 Bentley, Kyle. «Luis Gispert.» ArtForum April 2008: 370—371.
 Braunstein, Peter. «Brave New Whitney.» W Magazine March 2002: 198—200.
 Dambrot, Shana Nys. «Luis Gispert and Jeffery Reed.» ArtKrush February 2006.
 Danto C, Arthur, Lawrence Rinder, and Simona Vendrame. «New York, November 8, 2001: a conversation.» Tema Celeste January /February 2002.
 Davis, Ben. «The Bling Game.» ArtNet Magazine January 2008.
 Davis, Ben. «The Bling Game.» artnet.com February 2008.
 Dupuis, Isabelle. «Luis Gispert.» Flash Art March / April 2008.
 Falconer, Morgan. «Zach Feuer.» Art World April / May 2008: 126—129.
 Finel Honigman, Ana. «Going for Baroque.» Style.com 11 January 2008.
 Finel Honigman, Ana. «New York.» Art Papers Magazine May / June 2002.
 Fortini, Amanda. «Critical Mass: The Art World Sharpens Its Claws in Anticipation of the Always Controversal Whitney Biennial.» Elle March 2002: 156.
 Fujimori, Manami (translated by Andreas Stuhlmann). «Luis Gispert.» High Fashion April 2008: 73, 209.
 Giovanotti, Micaela. «New York Soup.» Exibart.onpaper January 2008: 70.
 «Goings On About Town: Galleries-Chelsea-Effects.» The New Yorker March 2000.
 Hashimoto, Jacob. «Interview with Luis Gispert.» The Highlights August 2008.
 Hohmann, Silke. "Luis Gispert."Monopol March 2008.
 Hopper, Mark. «The Things We Do For Art.» I-D Magazine May 2002.Howe, Jeff. «Paint by Numbers.» Wired April 2005: 88.
 Hrabi, Dale. «The Culture Beat: Entertainment A-Z.» Radar Magazine September / October 2005: 31.
 Hunt, David. «Billboard: Luis Gispert.» Artext Spring 2002.
 Johnson, Ken. «Luis Gispert: Urban Myths PT II (Return Of The Hypenaholics).» The New York Times 9 January 2004.
 Kerr, Merrily. «An interview with Franklin Sirmans.» NY Arts Magazine January 2002.
 Korotkin, Joyce. «Luis Gispert and Jeffrey Reed.» Tema Celeste March / April 2006.
 Knight, Christopher. «Friskily is best revenge.» Los Angeles Times 3 August 2007.
 Kunitz, Daniel. «Gallery Going: Dislocating Dreams.» The New York Sun 7 February 2008: 25.
 Lebowitz, Cathy. «Cathy Lebowitz Interviews Josefina Ayerza.» Lacanian Ink Spring 2008:166- 177.
 «Luis Gispert and Jeffrey Reed.» The New Yorker 14 November 2005.
 «Luis Gispert: El Mundo Es Tuyo (The World Is Yours).» Tout Va Bien no. 4, 2007.
 «Luis Gispert.» The New Yorker 3 March 2008.
 MacMillan, Kyle. «Springs pushes envelope with art show.» Denver Post 11 November 2007.
 Martin, Lydia. «Urban Myths Bring the Street Home», Miami Herald, December 6, 2003. «Medium Cool.» Time Out New York 10-16 January 2008: 73, 75.
 Moreno, Gean. «Luis Gispert.» Flash Art December 2002.
 Moreno, Gean. «On View: Miami.» New Art Examiner May 1999.
 Murphy, Kevin. «An Impromptu Art Walk.» Charleston City Paper, 28 May 2008
 Naldi, Fabiola. «Officina Americana: interview with Renato Barilli.» Collezioni edge Spring/Summer 2002.
 Nickas, Bob. «Mild About Larry, Multiple Voice.» Artforum May 2002.
 Ocana, Damarys. «Bright Lights, Big City.» The Miami Herald 25 November 2001.
 Patton, Daniel. «Bling Bling.» NY Arts May 2000.
 Plagens, Peter. «This Man Will Decide What Art Is.» Newsweek 4 March 2002.
 Pool, Olivia. «Constructed Photography Exhibit.» The Post and Courier 8 May 2008
 «Power 100: 70: Zach Feuer.» Artreview November 2006.
 Robinson, Knox. «The Show: interview with Franklin Sirmans.» The Fader Winter 2001/2002.
 Rosenberg, Karen. «Luis Gispert: El Mundo Es Tuyo (the world is yours).» The New York Times 25 January 2008.
 Rosenfeld, Jeannie. «Hamptons Heat.» Art + Auction July 2007.
 Schwendener, Martha. «Luis Gispert and Jeffery Reed: Critic’s Picks.» Artforum.com October 2005.
 Schwendener, Martha. «Women Beware Women.» Time Out NY 4-11 December 2003.
 Sharp, Rob. «Is that a Picasso in the Pool?» Guardian Observer 10 September 2006.
 Sirmans, Franklin. «Pop Life Luis Gispert. Gold to Me.» One World February / March 2003.
 Smith, Roberta. «In the Orbit of Funk and Hip-Hop.» The New York Times 18 January 2002.
 Villasmil, Alejandra. «Luis Gispert and Jeffery Reed.» Arte Aldia January 2006: 77.
 Vogel, Carol. «A Homegrown Biennial.» The New York Times 26 November 2001.
 Von Schlegel, Mark. «Luis Gispert, Jonathan Horowitz, John Williams.» Artext May / June 2001.
 Wolff, Rachel. «Luis Gispert.» New York 14 January 2008.
 Zellen, Jody. «Luis Gispert and Jeffrey Reed.» Artpapers May 2006: 61-62.
 Barnard, Suzanne and Mika Hannula. Between Two Deaths. Hatje Cantz: 2007.
 Bring It On. Monique Meloche Gallery, 2006.
 Carvajal Rina. «American Baroque: A Conversation with Luis Gispert.»10 Floridians, MAC, 2003.
 Chang, Jeff. Total Chaos, the Art and Aesthetics of Hip Hop. Basic Civitas Books, 2006: 133—134, 144—145,147,139-142.
 Clearwater, Bonnie. Making Art In Miami. Miami: MOCA December 2000.
 Fade In: New Film and Video. Houston: Contemporary Arts Museum, 2004.
 Hsu, Helen. Art in America Now. Shanghai: Museum of Contemporary Art, 2007: 48-49.
 Kim, Christine. Black Belt. New York: The Studio Museum In Harlem, 2003: 44-45.
 One Planet Under A Groove: Hip Hop and Contemporary Art. New York: Bronx Museum, 2001: 24, 29.
 Stereomongrel. Santa Barbara Contemporary Arts Forum, 2005.
 Tejada, Roberto J. Loud Image. Hood Museum of Art, 2004.
 The Progressive Collection: Art Works. New York: D.A.P., 2007: 242.
 The Youth of Today. Schirn Kunsthalle Frankfurt, Verlag Der Buchhandlung Walter König, 2006: 191.
 Tomcic, Goran. «Miami Spice.» Hot Spots: Los Angeles, Houston, Miami. Greensboro: Weatherspoon Art Gallery, University of North Carolina, May 1999.
 USA Today: New American Art from the Saatchi Gallery. Royal Academy of Arts: 142—149.
 West, Paige. The Art of Buying Art. New York: HarperCollins, 2007: 49.
 Whitney Biennial 2002: 2002 Biennial Exhibition. New York: Whitney Museum of American Art, 2002: 90-91.

Примечания

Ссылки 
 Работы художника на ArtNet
 В Saatchi Gallery
 Работы художника в Zach Feuer Gallery
 Луис Хисперт в Mary Boone Gallery

Современные художники США
Выпускники Майами-Дейд-колледжа